Павкович (Павковић / Pavković) — фамилия. Известные носители:

 Павкович, Вацлав (1936—2019) — чехословацкий гребец.
 Павкович, Небойша (род. 1946) — сербский генерал и военный деятель.